L'abréviation VQ ou  V. Q. peut désigner :
 la version québécoise : doublage d'une série télévisée ou d'un film de cinéma ou de télévision, réalisé au Québec avec, généralement, un accent marqué et des expressions typiquement québécoises. Cette expression est parfois utilisée à la place de VFQ (version francophone québécoise), c'est-à-dire un doublage réalisé au Québec en « français standard » (également appelé « français international »), sans accent ni régionalismes.
 le Bhoutan, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Code
Abréviation